Operador Nacional do Sistema Elétrico
WWE One Night Stand

Localidades 

Ilha de Ons

Ons-en-Bray

Desambiguação